Рогачевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Новоусманского района Воронежской области.

Административный центр — село Рогачёвка.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Рогачёвка
 посёлок Дружелюбие
 посёлок совхоза «Лекраспром»
 посёлок Тамлык

См. также 
 Административное деление Воронежской области

Примечания

Ссылки 
 Рогачевское сельское поселение
 Сайт Рогачевского поселения

Муниципальные образования Новоусманского района
Сельские поселения Воронежской области